Le vivat flamand, un chant flamand aux paroles mi-françaises mi-latines chanté traditionnellement en fin de repas pour honorer un des convives.
 La Vivat,  une bière française produite par International Breweries and Beers